Ставд-Дурт или Ставд-Дурта () — село в Кировском районе Республики Северная Осетия — Алания. Административный центр одноимённого сельского поселения.

География  
Село расположено в западной части Кировского района, на правом берегу реки Урух. Находится в 8 км к западу от районного центра Эльхотово и в 60 км к северо-западу от Владикавказа.

Площадь сельского поселения составляет — 9.5 км2. Большую часть площади занимают сельскохозяйственные угодья. 

Граничит с землями населённых пунктов: Змейская на востоке, Иран на юго-востоке, Хатуей на юге и Озрек на западе.

Населённый пункт расположен в предгорной зоне. Средние высоты сельского поселения составляют 330 метров над уровнем моря. Над северной частью села возвышаются средневысотные хребты.

Гидрографическая сеть представлена реками — Урух и Чикола, а также подземными водами залегающими близко к поверхности земли.

Климат умеренный. Среднегодовая температура составляет +9,0°С. Температура самого холодного месяца (январь) составляет около -4,0°С, самого тёплого месяца (июль) — +23,0°С. Зима сравнительно мягкая с небольшими морозами и наступает в середине декабря. В течение зимы наблюдаются частые оттепели. Среднее количество осадков в год составляет около 600 мм. Самыми дождливыми месяцами в году являются май и июнь.

История  
Село основано в 1923 году переселяющимися с гор на предгорья осетинами. 

Так недалеко от станицы Змейская, на правом берегу реки Урух было основано новое поселение Ставд-Дорт. Из-за высокого плодородия земель окружной земельный отдел планировал поселить в нём 600 дворов. 

Первыми поселенцами нового села стали переселенцы из Алагирского ущелья. Затем начали переселяться из Луара, Цейского ущелья и т.д. Со временем в село начали переселяться семьи из других близлежащих сёл, в частности из сёл Новый Урух и Средний Урух. 

В 1924 году к селу прирезана часть земель Средне-Урухского юрта. 

Весной 1924 года в село были переселены многие жители из Карца и Тамиска, пострадавшие от стихийного бедствия. Ими был образован отдельный квартал в селе.

Население  

Плотность —  чел./км2.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года.

Образование  
 Средняя школа № 1 — ул. Таболова, 55
 Начальная школа Детский сад № 1

Здравоохранение  
 Участковая больница

Улицы

Ссылки  
 Сайт администрации сельского поселения Ставд-Дурт
 Коды ОКАТО и ОКТМО — Ставд-Дурт

Примечания  
 

Населённые пункты Кировского района Северной Осетии